Кадзуэ́ Ка́то — имя нескольких японских деятельниц искусства и культуры:

 Кадзуэ Като (加藤和恵), настоящее имя Каэ Дои (род. 1932) — сценическая и телевизионная актриса.
 Кадзуэ Като (加藤和枝) — настоящее имя певицы и киноактрисы Хибари Мисоры (1937—1989).
 Кадзуэ Като (加藤和恵; род. 1980) — мангака, лауреат награды Тэдзуки.